La Copa Hopman XXVIII corresponde a la 28.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. El torneo comenzó el 3 de enero de 2016 en la Arena Perth en Perth (Australia).

Ocho equipos compiten por el título, en dos grupos de cuatro que se disputarán todos contra todos, de los cuales el respectivo ganador avanzará a la final. Por primera vez, habrá dos equipos de Australia: Australia Oro y Australia Verde. En septiembre de 2015 se ha confirmado que los australianos Lleyton Hewitt y Casey Dellacqua representarán Australia Oro, mientras que Andy Murray y Heather Watson volverán a representar a Gran Bretaña. El 7 de octubre, se dieron a conocer los equipos franceses y ucranianos.

Polonia fue el campeón de 2015. En la final de ese torneo Polonia, con Agnieszka Radwańska y Jerzy Janowicz, derrotó al equipo de Estados Unidos integrado con Serena Williams y John Isner por 2-1. Polonia no defenderá el título en 2016.

Preclasificación

Jugadores de reemplazo

Grupo A 
Los partidos se realizan en la hora local (UTC +8)

Tabla de posiciones

Australia Oro vs República Checa

Ucrania vs Estados Unidos

República Checa vs Ucrania

Australia Oro vs Estados Unidos

Australia Oro vs Ucrania

República Checa vs Estados Unidos

Grupo B

Tabla de posiciones

Australia Verde vs Alemania

Reino Unido vs Francia

Francia vs Alemania

Australia Verde vs Reino Unido

Reino Unido vs Alemania

Australia Verde vs Francia

Final

Ucrania vs Australia Verde

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2016
Deporte en Australia en 2016